Monte Corona – cima delle Alpi Carniche
 Monte Corona – vulcano delle isole Canarie
 Monte Corona – cima della Corsica
 Monte Corona – altra denominazione del Monte Acuto, monte dell'Umbria
 Monte Corona – località del mondo immaginario di Pokémon